Sami peut faire référence à :

Prénom 
Sami est un prénom masculin (mixte dans le monde anglophone) d'origine diverse, répandu en Scandinavie et dans le monde arabe, où il est masculin (en ). Il fut un diminutif de Samuel, une forme grecque du prénom d'origine hébraïque Shemuel, avant de devenir un prénom à part entière. Il peut être un prénom finlandais, dérivé du prénom Samuel. Sami peut aussi signifier en arabe « sublime », ainsi que « Sémite ». Il peut également être un diminutif de Samantha ou de Samuel dans le monde anglophone, en Amérique plus précisément.

Abréviation 
 
SAMI est une abréviation, qui signifie :
 
 dans le domaine hospitalier : Service d'accueil médical initial.
 Synchronized Accessible Media Interchange, un format de sous-titrage développé par Microsoft.

Lieu 
 Sami (Grèce) est une municipalité du nome de Céphalonie et l'un des ports principaux de cette île.
 Sami est une commune du Burkina Faso et le chef-lieu du département homonyme.
 Sami est un département du Burkina Faso.
 Sami est un district de Gambie.
 Sami est une ville en Inde.
 Sami est une cité antique du dème d’Élis, en Grèce.

Peuple 
 Les Samis sont un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ainsi que la péninsule de Kola en Russie.

Personnalités 
 Sami Mansei (fl. circa 720), poète japonais.
 Sami Frey (né en 1937), comédien français.
 Sami Bouajila (né en 1966), acteur français d'origine tunisienne.
 Sam Lake (de son vrai nom Sami Järvi, né en 1970), est un acteur et écrivain finlandais.
 Sami Yli-Sirniö (né en 1972), guitariste finlandais du groupe de musique Kreator.
 Sami Kapanen (né en 1973), joueur de hockey sur glace finlandais.
 Sami Hyypiä (né en 1973), footballeur international finlandais.
 Sami Keinänen (né en 1973), musicien finlandais.
 Sami Vänskä (né en 1976), bassiste finlandais, ancien bassiste du groupe de musique Nightwish.
 
 Sami Uotila (né en 1976), skieur finlandais.
 Sami Yusuf (né en 1980), musicien britannique d'origine azérie.
 Sami Jauhojärvi (né en 1981), skieur finlandais.
 Sami Zayn (né en 1984), catcheur canadien.
  (née en 1985), joueuse de football américain, chanteuse et musicienne américaine.
 Sami Khedira (né en 1987), footballeur allemand.
 Sami Callihan (né en 1987), catcheur américain.
 Sami Gayle (née en 1996), actrice américaine.

Personnages 
 Sami, un personnage du jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Notes et références 

Prénom masculin
Abréviation
Homonymie de toponyme